Neuilly – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione dell'Alta Normandia
 Neuilly – comune francese nel dipartimento della Nièvre nella regione della Borgogna
 Neuilly – comune francese nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna
 Neuilly-Plaisance – comune francese della regione dell'Île-de-France
 Neuilly-Saint-Front – comune francese della regione della Piccardia
 Neuilly-en-Donjon – comune francese della regione dell'Alvernia
 Neuilly-en-Dun – comune francese della regione del Centro
 Neuilly-en-Sancerre – comune francese della regione del Centro
 Neuilly-en-Thelle – comune francese della regione della Piccardia
 Neuilly-en-Vexin – comune francese della regione dell'Île-de-France
 Neuilly-l'Évêque – comune francese della regione della Champagne-Ardenne
 Neuilly-l'Hôpital – comune francese della regione della Piccardia
 Neuilly-la-Forêt – comune francese della regione della Bassa Normandia
 Neuilly-le-Bisson – comune francese della regione della Bassa Normandia
 Neuilly-le-Brignon – comune francese della regione del Centro
 Neuilly-le-Dien – comune francese della regione della Piccardia
 Neuilly-le-Réal – comune francese della regione dell'Alvernia
 Neuilly-le-Vendin – comune francese della regione dei Paesi della Loira
 Neuilly-lès-Dijon – comune francese della regione della Borgogna
 Neuilly-sous-Clermont – comune francese della regione della Piccardia
 Neuilly-sur-Eure – comune francese della regione della Bassa Normandia
 Neuilly-sur-Marne – comune francese della regione dell'Ile-de-France
 Neuilly-sur-Seine – comune francese della regione dell'Ile-de-France
 Neuilly-sur-Suize – comune francese della regione della Champagne-Ardenne

 Vacognes-Neuilly – comune francese della regione della Bassa Normandia